Het WTA-tennistoernooi van Charleston van 2019 vond plaats van 1 tot en met 7 april 2019 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 47e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen-grijze gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Kiki Bertens was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Maria Sakkari.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

Het achtste reekshoofd, Madison Keys uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Keys wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven, na een eerdere finaleplaats in 2015. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 141.420 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het zesde reekshoofd, en kreeg daardoor een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde. Haar landgenote Ysaline Bonaventure strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Alla Koedrjavtseva en Katarina Srebotnik had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Srebotnik speelde samen met Raquel Atawo, met wie zij het derde reekshoofd vormde; dit team kwam niet verder dan de tweede ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Nicole Melichar en Květa Peschke, had de tweede ronde als eindstation.

Het als vierde geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld en Alicja Rosolska won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Russische koppel Irina Chromatsjova en Veronika Koedermetova in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste geza­men­lijke titel. De Duitse Grönefeld had daar­naast zeventien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Poolse Rosolska acht.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Charleston 2019
Charleston